Эдвард Ричард Уильям Стэнли, 19-й граф Дерби (; род. 10 октября 1962) — британский наследственный пэр и землевладелец.

Биография 
Эдвард Стэнли (неофициально «Тедди»), родился 10 октября 1962 года. Старший сын Хью Генри Монтегю Стэнли (1926—1971) и его жены Мэри Розы Стэнли (урожденной Берч). Внук преподобного сэра Эдварда Монтегю Кавендиша Стэнли, лорда Стэнли (1894—1938) и правнук Эдварда Джона Вильерса Стэнли, 17-го графа Дерби (1865—1948). Получил образование в Итонском колледже (Виндзор, графство Беркшир) и Королевском сельскохозяйственном колледже в Сайренсестере (графство Глостершир).

28 ноября 1994 года после смерти своего бездетного дяди, Эдварда Джона Стэнли, 18-го графа Дерби (1918—1994), Эдвард Стэнли унаследовал титулы 19-го графа Дерби, 3-го барона Стэнли из Престона, 6-го барона Стэнли из Бикерстаффа и 13-го баронета Стэнли из Бикерстаффа.

Он также унаследовал поместье Ноусли, в Ноусли Сафари-парк и Стэнли-хаус на ферме Хэтфилд. Он является президентом «Ливерпулской» Торгово-промышленной палаты, членом Ливерпульского университета совета (получения почетной докторской степени (диплом с отличием LLD) из Ливерпульского университета в 2008 году) и одним из семи попечителей фонда, который финансирует стипендии для предварительной подготовки Камэрон-хаус и подготовительной школы в Королевским боро Кенсингтон и Челси, Лондон, где оплата превышают 16 000 фунтов стерлингов в год. Лорд Дерби был назначен заместителем лейтенанта Мерсисайда в 1999 году, служа, в частности, вместе с Фрэнком Филдом и Марком Бланделлом.

19-й граф Дерби живет в Ноусли-Холле недалеко от Ливерпуля, а также имеет резиденцию в Лондоне.

Предки

Брак и дети 
21 октября 1995 года в церкви Святой Девы Марии в Сафрон-Уолдене, Эссекс, лорд Дерби женился на Кэролайн Эмме Невилл (род. 28 декабря 1963), дочери Робина Генри Чарльза Невилла, 10-го барона Брейбрука (1932—2017), и Робин Хелен Брокхофф (? — 2018). У супругов трое детей:

 Леди Генриетта Мэри Роуз Стэнли (род. 6 февраля 1997)
 Эдвард Джон Робин Стэнли, лорд Стэнли (род. 21 апреля 1998), наследник графского титула
 Оливер Генри Хью Стэнли (род. 26 апреля 2002).

Старший сын, лорд Стэнли, является крестником принца Эндрю, герцога Йоркского . Лорд Стэнли был почетным пажом королевы Елизаветы II в период с 2008 по 2012 год, участвовал в трех службах ордена Подвязки и четырех церемониях открытия парламента Великобритании. Он держал Подвязку вокруг ноги принца Уильяма во время его установки в качестве 1000-го рыцаря Подвязки.

Поместье Ноусли 
Поместье Ноусли располагает жилой недвижимостью в сельских приходах Ноусли, Экклстон, Рейнфорд, Бикерстафф и Ормскерк. Он также предлагает коммерческую недвижимость как часть деловой деревни Стэнли Грейндж, преобразованной из ряда викторианских фермерских зданий в поместье и открытой в июне 2013 года.

Внесенный в список II класса* Ноусли-Холл и окружающие 2500 акров парковой зоны также использовались в качестве мест для нескольких телевизионных программ и фильмов, включая «Видения» (2008), «Птицы печени» (2007), а также телевизионные мыльные оперы, «Холлиоукс» и «Улица коронации». В 2008 году дом получил пятизвездочный золотой рейтинг за размещение от инспекторов VisitEngland, единственного величественного дома, получившего такую оценку . В 2010 году лорд Дерби объявил о своей «зеленой» политике в отношении поместья, которая включала сохранение и эффективное использование энергии.

Ферма Хэтфилд и чистокровные скачки 
Бабушка Стэнли по материнской линии, Кэтрин, была известным тренером скаковых лошадей в Уилтшире, особенно в Колледж-Хаусе в Ламборне, откуда она, среди прочих, отправила победителя Золотого трофея Швепса Ра Нову. Эпсомское Дерби было названо в честь 12-го графа Дерби, а Дубы были названы в честь дома 12-го графа недалеко от Эпсома. Семья Дерби может проследить свое наследие скачек до 5-го графа Дерби в шестнадцатом веке.

Стэнли обычно тренирует одну, а иногда и двух лошадей каждый год на конезаводе Хэтчфилд, которым управляет его брат Питер Стэнли. Здесь живет небольшое количество племенных кобыл, и политика лорда Дерби заключается в том, чтобы продавать своих жеребят и участвовать в скачках на кобылках. В настоящее время граф владеет доской для спиритических сеансов, она выиграла семь гонок The Group / Grade 1, включая The Oaks, Irish Oaks и Breeders' Cup Filly & Mare Turf в 2004 году, а также последнюю гонку снова в 2006 году. Ставки Уэльса в Royal Ascot в июне 2006 года. Она заняла третье место в Кубке Японии после этой последней победы и вышла на пенсию после того, как охромела перед ее предполагаемым финальным стартом в Гонконгской вазе в Ша Тине в декабре 2006 года. Доска для спиритических сеансов выиграла более трех миллионов. фунтов призовых. Граф опубликовал книгу о ней «Доска для спиритических сеансов: кобыла на миллион».

Предложение Эдварда Стэнли построить 1200 домов и большую промышленную зону на исторической ферме Хэтчфилд-Фарм в Ньюмаркете, графство Саффолк, встретило сопротивление со стороны местных жителей, предприятий и крупнейших работодателей района, включая Таттерсоллс, Жокей-клуб, ипподром Ньюмаркет, Избранные члены совета Ньюмаркета, ведущие инструкторы и группа местных жителей «Спасите исторический Ньюмаркет».

Примечания

Ссылки 
 Hansard 1803—2005: contributions in Parliament by the Earl of Derby
 www.hereditarypeers.com
 www.tatler.com

Графы Дерби
Род Стэнли
Члены палаты лордов Великобритании
Выпускники Итона